Angeletti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Angeletti („Marietto“; * 1950), italienischer Kinderschauspieler
 Emilio Angeletti (1915–1987), italienischer Fußballspieler
 Luca Angeletti (* 1974), italienischer Schauspieler
 Luigi Angeletti (* 1949), italienischer Gewerkschafter
 Marco Angeletti (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Pietro Angeletti (aktiv 1758–1786), italienischer Maler
 Pio Angeletti (1929–2020), italienischer Filmproduzent
 Sergio Angeletti, bekannt als Angese (1947–2008), italienischer Cartoonist und Zeichner